Die 15. Schacholympiade 1962 wurde vom 6. September bis 10. Oktober 1962 in Warna (Bulgarien) ausgetragen.

Übersicht 

Es nahmen 37 Mannschaften teil, die in vier Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 220 Spieler (davon 31 Großmeister und 37 Internationale Meister) beteiligten sich am Wettbewerb. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen A und B wurden Rundenturniere ausgetragen, Finalgruppe C im Schweizer System (11 Runden). Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A. Mit der Türkei und Zypern gab es zwei Debütanten.

Hauptschiedsrichter war Salomon Flohr aus der Sowjetunion. Die Bedenkzeit betrug 40 Züge in 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP) und dem direkten Vergleich bestimmt.

Bester deutscher Teilnehmer war Wolfgang Uhlmann, der einen vierten Platz am ersten Brett errang.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C
Für das C-Finale wurde zusätzlich eine zweite Mannschaft des Gastgebers aufgenommen, um eine gerade Teilnehmerzahl zu erhalten. Diese Mannschaft wird bei der Feststellung der Platzierungen nicht berücksichtigt.

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Punkte||Partien||Prozent
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
| 1.||Ólafsson, Friðrik||ISL||B||14||18||77,8
|-
| 2.||Penrose, Jonathan||ENG||B||12½||17||73,5
|-
| 2.||Najdorf, Miguel||ARG||A||12½||17||73,5
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
| 1.||Petrosjan, Tigran||URS||A||10||12||83,3
|-
| 2.||Benkő, Pál||USA||A||8||12||66,7
|-
| 3.||Díez del Corral, Jesús||ESP||B||10½||16||65,6
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
| 1.||Spasski, Boris||URS||A||11||14||78,6
|-
| 2.||Bilek, István||HUN||A||10||14||71,4
|-
| 3.||Hort, Vlastimil||CSR||A||12||17||70,6
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
| 1.||Ivkov, Borislav||YUG||A||13½||16||84,4
|-
| 1.||Sanguineti, Raúl||ARG||A||13½||16||84,4
|-
| 3.||Keres, Paul||URS||A||9½||13||73,1
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
| 1.||Geller, Efim||URS||A||10½||12||87,5
|-
| 2.||Byrne, Donald||USA||A||9½||12||79,2
|-
| 3.||Lengyel, Levente||HUN||A||8½||12||70,8
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
| 1.||Tal, Michail||URS||A||10||13||76,9
|-
| 2.||Brinck-Claussen, Bjørn||DEN||B||9||12||75,0
|-
| 3.||Wade, Robert Graham||ENG||B||6||12||50,0
|}

Spieler der Sowjetunion (Olympiasieger) 
{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Botwinnik, Michail||8 aus 12||66,7||6.
|-
|2||Petrosjan, Tigran||10 aus 12||83,3||1.
|-
|3||Spasski, Boris||11 aus 14||78,6||1.
|-
|4||Keres, Paul||9½ aus 13||73,1||3.
|-
|Res 1||Geller, Efim||10½ aus 12||87,5||1.
|-
|Res 2||Tal, Michail||10 aus 13||76,9||1.
|}

Spieler der Bundesrepublik Deutschland 
{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||8½ aus 18||47,2
|-
|2||Darga, Klaus||8½ aus 15||56,7
|-
|3||Schmid, Lothar||5 aus 8||62,5
|-
|4||Tröger, Paul||6½ aus 12||54,2
|-
|Res 1||Hecht, Hans-Joachim||6½ aus 12||54,2
|-
|Res 2||Mohrlok, Dieter||7 aus 11||63,6
|}

Spieler der Deutschen Demokratischen Republik 
{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||12 aus 17||70,6
|-
|2||Pietzsch, Wolfgang||7 aus 15||46,7
|-
|3||Malich, Burkhard||7 aus 14||50,0
|-
|4||Zinn, Lothar||4 aus 9||44,4
|-
|Res 1||Fuchs, Reinhart||7½ aus 13||57,7
|-
|Res 2||Liebert, Heinz||4½ aus 8||56,3
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 15th Chess Olympiad: Varna 1962 auf Olimpbase (englisch)

1962
Schachturnier
Schachveranstaltung 1962
Schachwettbewerb in Bulgarien
Sportveranstaltung in Warna